Název Dubovský potok má více vodních toků:

 Dubovský potok (přítok Horné Blavy) – pravostranný přítok Horné Blavy na Slovensku v okrese Trnava
 Dubovský potok (přítok Rimavy) – levostranný přítok Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Dubovský potok (přítok Vištuckého potoka) – levostranný přítok Vištuckého potoka na Slovensku v okrese Pezinok